Igrzyska Południowego Pacyfiku 1995 – (ang. South Pacific Games 1995), dziesiąta edycja Igrzysk Południowego Pacyfiku, która odbyła się w dniach 25 sierpnia - 5 września 1995 w stolicy Tahiti, Papeete. Wygrała Nowa Kaledonia, dla której było to ósme zwycięstwo w tej imprezie.

Dyscypliny 

  ()
  ()

Tabela medalowa

Przypisy

Linki zewnętrzne